Phylo kuwaita är en ringmaskart som beskrevs av Mohammad 1970. Phylo kuwaita ingår i släktet Phylo och familjen Orbiniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kuwaita